Cot Puuk (Ganda Pura), een plaats in Indonesië
Cot Puuk (Peusangan), een plaats in Indonesië